

Великий Буковець — село в гміні Скурч Староґардського повіту Поморського воєводства

Великий Буковець – населений пункт і громада в Вараждинській жупанії